Натуральне число 1591
 1591 рік до нашої ери
 1591 рік нашої ери